Се́льское поселе́ние «Село́ Ильинское» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Село Ильинское» — в Малоярославецком районе.
 Сельское поселение «Село Ильинское» — в Перемышльском районе.